NTI kan syfta på:

 NTI-skolan – en skola inom Academediakoncernen som grundades 1968 av Nordens Teknikerinstitut AB
 NTI-gymnasiet – namngivet efter utbildningsföretaget Nordens Teknikerinstitut AB öppnat 2002
 NTI-Gymnasiet Göteborg –  två NTI-gymnasier i Göteborg